De Oberliga Hamburg 2016/17 was het 72ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Oberliga vormde de vijfde klasse in het Duitse voetbalsysteem, onder de Regionalliga Nord. 

TuS Dassendorf werd kampioen. Enkel Altona en Wandsbeker Concordia vroegen een licentie aan voor de Regionalliga. Als hoogste geplaatste van de twee nam Altona deel aan de promotie-eindronde en kon deze ook afdwingen.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2016/17